Сенькин — русская фамилия. Известные носители:
 Сенькин, Иван Ильич (1915—1986) — советский партийный и государственный деятель.
 Сенькин, Сергей Максимович (1911—1945) — старшина, полный кавалер Ордена Славы.
 Сенькин, Сергей Яковлевич (1894—1963) — художник-авангардист, представитель конструктивизма.